Australian Open 1993 – pierwszy w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się w dniach 18–31 stycznia 1993 roku, na twardych kortach Flinders Park w Melbourne. Była to 81. edycja rozgrywek oraz 6. odsłona imprezy na kortach Flinders Park.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Bibliografia 
 
 
 

Australian Open według lat
1993 w tenisie ziemnym
1993 w Australii